Monografia do Concelho de Olhão é uma obra de Francisco Xavier de Ataíde Oliveira sobre a história, geografia, economia e cultura do concelho de Olhão, inicialmente editada em 1906, e reeditada em 1987 e 1999 pela Algarve Em Foco Editora.

Livros de Portugal
Livros de 1906
Olhão